Ricardo – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas
 Ricardo – obszar niemunicypalny w hrabstwie Kern, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych
 Ricardo – hiszpański i portugalski odpowiednik imienia Ryszard
 Ricardo, właśc. Ricardo Bermudez Garcia (ur. 19 listopada 1975 w São Paulo) – brazylijski siatkarz
 Ricardo, właśc. Ricardo López Felipe (ur. 20 grudnia 1971 w Madrycie) – piłkarz hiszpański, grający na pozycji bramkarza; zawodnik m.in. Realu Valladolid, Manchesteru United i Osasuny Pampeluna. 
 Ricardo, właśc. Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira (ur. 11 lutego 1976 roku w Montijo) – piłkarz portugalski, grający na pozycji bramkarza; zawodnik m.in. Sportingu CP, z reprezentacją Portugalii wicemistrz Europy 2004 i zdobywca IV miejsca na Mundialu 2006.
 David Ricardo (1772–1823) – ekonomista angielski, zaliczany do grona klasyków ekonomii.